Оберндорф-ан-дер-Мельк () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32006.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Штурмлехнер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии